Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 8 серпня. Участь взяли 36 спортсменок з 20 країн.

Призери

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки